Spilomena är ett släkte av bin som beskrevs av William Edward Shuckard 1838. Enligt Catalogue of Life ingår Spilomena i familjen grävsteklar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Crabronidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Grävsteklar
Spilomena